Eugène Constant (avant 1820 - après 1860); est un photographe français
 Eugène Constant (1901–1970), est un rameur d'aviron français